HTG est un sigle qui peut désigner :
 Hugo Treffneri Gümnaasium (en français, Lycée Hugo Treffner), un lycée situé dans la ville estonienne de Tartu.

HTG est un code qui peut désigner :
 gourde, l'unité monétaire et la devise d'Haïti, selon le code ISO 4217 ;
 , un aéroport russe, situé à 1 km au sud-est de Khatanga, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports